Jared Walker (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba) est un joueur canadien de hockey sur glace.

Carrière de joueur
Il a été repêché en ,  au total par les Blackhawks de Chicago au repêchage d'entrée de 2004 qui évolue au poste de ailier gauche.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| 2002-2003|| Rebels de Red Deer || LHOu ||24 ||0 ||5 ||5 ||18 || || || || || 
|- 
| 2003-2004|| Rebels de Red Deer || LHOu||67 ||11 ||8 ||19 ||34 ||19 ||1 ||2 ||3 ||18 
|-
| 2004-2005|| Rebels de Red Deer || LHOu||61 ||13 ||9 ||22 ||74 ||7 ||3 ||1 ||4 ||4 
|- 
| 2005-2006|| Rebels de Red Deer || LHOu||19 ||5 ||8 ||13 ||20 || || || || || 
|-  
| 2005-2006|| Cougars de Prince George || LHOu||54 ||14 ||24 ||38 ||60 ||5 ||0 ||3 ||3 ||6 
|-
| 2006-2007|| Cougars de Prince George || LHOu||70 ||27 ||28 ||55 ||105 ||15 ||8 ||13 ||21 ||18 
|-  
| 2007-2008|| Université du Manitoba || SIC ||11 ||2 ||3 ||5 ||20 || || || || || 
|-  
| 2007-2008|| Condors de Bakersfield || ECHL ||5 ||0 ||0 ||0 ||2|| || || || || 
|-  
| 2008-2009|| Université du Manitoba || SIC ||27 ||8 ||9 ||17 ||42 || || || || || 
|- 
| 2009-2010|| Université du Manitoba || SIC ||28 ||5 ||13 ||18 ||24 || 6 || 3 || 3 || 6 || 4
|-
| 2010-2011 || Université du Manitoba || SIC || 28 || 9 || 10 || 19 || 46|| || || || || 
|-
| 2011-2012 || Université du Manitoba || SIC || 28 || 8 || 11 || 19 || 51 || 2 || 2 || 0 || 2 || 2
|-
| 2012-2013 || Blaze de Bloomington || LCH || 59 || 9 || 16 || 25 || 62|| || || || 
|-
| 2013-2014 || Thunder de Wichita || LCH || 46 || 9 || 13 || 22 || 62|| || || || || 
|-
| 2014-2015 || Thunder de Wichita || ECHL || 72 || 12 || 21 || 33 || 111|| || || || 
|-
| 2015-2016 || Warren Mercs || SEMHL || 10 || 9 || 5 || 14 || 2|| || || || ||

Références 

Naissance en janvier 1986
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Rebels de Red Deer
Joueur des Cougars de Prince George
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Condors de Bakersfield (ECHL)
Joueur du Blaze de Bloomington
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Thunder de Wichita